Неві́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Ліможа, 45 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 694 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1403,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Невік на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Невік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез